Sahatka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Sahatka (Tscherwonohrad), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad
 Sahatka (Tschernihiw), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Tschernihiw